Triumph Trident 750 - moto prodotta dal  1966 al 1970
Triumph Trident 750/900 - moto prodotta dal 1991 al 1998
Triumph Trident 660 - moto prodotta dal  2022